Церово — название населённых пунктов в Болгарии:

 Церово (Благоевградская область) — село, Благоевградская область.
 Церово (Пазарджикская область) — село, Пазарджикская область.
 Церово (Софийская область) — село, Софийская область.